Der Name Hevel ist mehrdeutig und bezeichnet:

als Person:
 Johannes Hevel (1611–1687), Braumeister, Bürgermeister, Astronom, Kartograf siehe Johannes Hevelius
 Gary Hevel Insektenkundler der Smithsonian Institution
als Ort:
Hever (Boortmeerbeek), der Gemeinde Boortmeerbeek, Provinz Flämisch-Brabant, in Belgien
Hever (Kent) ein Dorf im District Sevenoaks in Kent, England

In anderen Sprachen bedeutet Hevel:
 , hebräisch , siehe Abel (Bibel)
 , siehe Heber (Gerät)